Ащыкудык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ащыкудык — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Ащыкудык — село в Казыгуртском районе Туркестанской области.